Loebenstein bzw. Löbenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Loebenstein (1914–2010), deutsche Chemikerin, Ingenieurin und Übersetzerin
 Edwin Loebenstein (1911–1998), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Egon Loebenstein (1877–1962), österreichischer Verfassungsrichter
 Frieda Loebenstein (1888–1968), deutsch-brasilianische Musikpädagogin
 Helene Loebenstein (1918–2010), österreichische Arabistin und Papyrologin
 Ignaz Löbenstein († nach 1782), deutscher Schauspieler
 Klara Löbenstein (1883–1968), deutsche Mathematikerin
 Lotte-Lore Loebenstein (1932–1943), deutsches Opfer des Holocaust
 Michael Loebenstein (* 1974), österreichischer Kulturmanager, Kurator und Autor
 Philipp Löbenstein (um 1824–um 1903), russisch-polnischer Übersetzer
 Robert von Löbenstein (1854–1939), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Hellmann & Loebenstein, Privatbank in Hannover
 Lobenstein